Свердловский городской совет:

 Свердловский горсовет (1917—93) — название городского совета города Свердловска (РСФСР) с 1924 по 1991 год.
 Свердловский горсовет () — название Должанского городского совета  украинского города областного значение Должанск.